Голгота може да се односи на:
 Голгота - брдо где је према Библији разапет Исус,
 Голгота (филм) - југословенски филм из 1975. године
 Голгота (ТВ филм) из 1973. године
 Голгота (филм из 2014)
 Француска голгота - назив за повлачење наполеонове војске преко Русије након инвазије исте
 Албанска голгота - устаљен назив за повлачење српске војске преко Албаније и Црне Горе током Првог светског рата или
 Босанска голгота - устаљени назив за повлачење Југословенске војске у отаџбини преко Босне током Другог светског рата.
 Голгота (стрип)